Гаабо () — франкомовне прізвище.

Відомі носії:

 Жуль Гаабо (1993) — гвіанський футболіст
 Мігель Гаабо (1993) — гвіанський футболіст